Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Hochfilzen były drugimi w sezonie 2022/2023 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozegrane zostały w dniach 8–11 grudnia 2022. Rywalizacja odbyła się w sprincie, biegu pościgowym oraz sztafecie.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Sztafeta mężczyzn

Sztafeta kobiet

Bibliografia 
 

2022 w Austrii
Biathlon w Austrii
Puchar Świata w biathlonie 2022/2023